Zeche Alte Mißgunst bezeichnet folgende Bergwerke:

 Zeche Alte Mißgunst (Bochum), ein Kohlenbergwerk in Bochum-Querenburg
 Zeche Alte Mißgunst (Sprockhövel), ein Kohlenbergwerk in Niedersprockhövel

 Siehe auch
 Zeche Mißgunst in Dortmund-Sölderholz
 Zeche Abgunst